Název Rohanov má více sídel:
 Rohanov (Vacov), část obce Vacov v okrese Prachatice
 Rohanov (Chroboly), část obce Chroboly v okrese Prachatice